Batalla de Langensalza puede referirse a:
 Batalla de Langensalza (1075), victoria de Enrique IV contra los nobles sajones;
 Batalla de Langensalza (1761), un enfrentamiento entre las fuerzas francesas y las fuerzas aliadas prusianas y hannoverianas durante la Guerra de los Siete Años;
 Batalla de Langensalza (1866), victoria pírrica de Hannóver contra Prusia.